Серито Бланко има више значења:

 Серито Бланко (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серито Бланко (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серито Бланко (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито Бланко (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито Бланко (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито Бланко (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серито Бланко (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серито Бланко (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серито Бланко (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серито Бланко (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серито Бланко (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику